Деро:

 Деро — город в Аргентине на западе провинции Буэнос-Айрес.
 Деро А. Сондерс (1914—2002) — американский журналист и антиковед.
 Деро, Тео (род. 1992) — французский гандболист, выступает за французский клуб ГК Нант.